Cerreto puede referirse a:

 Abbadia Cerreto, municipio de provincia de Lodi, en la Lombardía, Italia 
 Cerreto d'Asti, localidad y comuna de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia 
 Cerreto Castello, localidad y comuna de la provincia de Biella, región de Piamonte, Italia 
 Cerreto d'Esi, localidad y comuna de la provincia de Ancona, región de las Marcas, Italia
 Cerreto Grue, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia
 Cerreto Guidi, localidad de la provincia de Florencia, región de Toscana, Italia
 Cerretto Langhe, localidad y comuna de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia
 Cerreto Laziale, localidad de la provincia de Roma, región de Lazio, Italia
 Cerreto Sannita, localidad y comuna de la provincia de Benevento, región de Campania, Italia
 Cerreto di Spoleto, localidad y comuna de la provincia de Perugia, región de Umbría, Italia